

Geografia 
 Elm – villaggio e parrocchia civile del Cambridgeshire (Regno Unito)
 Elm – ex comune del Canton Glarona (Svizzera), divenuto frazione di Glarona Sud
 Elm – gruppo montuoso della Bassa Sassonia (Germania)

Sigle 
 Elaboration Likelihood Model – modello della probabilità dell'elaborazione (Petty – Cacioppo, 1986), teoria delle scienze della comunicazione
 Experiment Logistics Module – componente del Japanese Experiment Module della Stazione Spaziale Internazionale

Codici 
 ELM – codice aeroportuale IATA dell'Elmira-Corning Regional Airport di Elmira (Stati Uniti)
 ELM – codice vettore ICAO di Crelam

Altro 
 Professor Elm, personaggio dei Pokémon
 Rasmus Elm, calciatore svedese
 Elm, client di posta elettronica
 Elm, linguaggio di programmazione per il Web

Altri progetti